Хуан Акунья Найя ( ) — испанский футболист, игрок сборной Испании.

Карьера 
Хуан родился в Корунье и начал свою карьеру в команде "Спортинг Коруньес". Затем Найя выступал за "Эврику", а в 1938 году перешел в "Депортиво де ла Корунья", в котором играл до 1955 года. Свой первый матч в составе "Депортиво" он провел в 1938 году в Ферролле. В следующем году он подписал новый контракт с "Депортиво" с зарплатой 300 песет в месяц.

У него было много проблем из-за травм и лишнего веса. Он является вратарем со вторым по количеству трофеев Саморы - четыре, уступая Антони Рамаллесу с пятью победами.

В 1961 году он был приглашен на матч "Депортиво" - "Оуренсе". В 1990 году "Депортиво" учредил трофей его имени.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»